Les Matono sont une famille patricienne de Venise, originaire de Mantoue.La famille fit édifier l'Église San Martino de Castello avant de se transférer dans la colonie de Candie.

Marco Matono revint de Candie en 1460 pour se produire devant le Maggior Consiglio.

Le dernier à donner signe de vie fut un Giovanni en 1530 marié à une fille de Michiel Querini mais avec lui la famille s'éteignit.

Les armes des Matono sont losangé d'argent et de gueules.

Notes

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.
 Famiglie Patrizii Venete ()

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien